Herman Andersson kan syfta på:

 Herman Andersson (1869–1938), svensk politiker
 Herman Andersson (1856-1909), svensk fotograf
 Herman Andersson, svensk konservator